czynnik indukowany hipoksją 1
 czynnik indukowany hipoksją 2
 czynnik indukowany hipoksją 3